De Amerikaanse staat Iowa is onderverdeeld in 99 county's.

Externe link 
  Historie van county's in Iowa